Maurice Marie Annibal de Farcy (né le  à Avrillé - mort le 17 novembre 1948 à Angers), fut un inventeur mécanique et l'un des premiers aviateurs angevins.

Biographie
Fils de l'archéologue angevin Louis Marie Annibal de Farcy et de Marie Alice Boguais de la Boissière, il fit ses études aux jésuites de Vannes. Passionné de mécanique, il fut un des premiers détenteurs du permis de conduire en Maine-et-Loire. Il devint en 1898 le président du Véloce-Club, ancêtre de l'Automobile-Club. La même année, il fonda le Cercle voile et vapeur à Angers qui devint ensuite L'union de la voile et de la vapeur d'Angers. Dans la même lancée, il fut à l'origine de l'aéro-club de l'Ouest en 1907.

Il épousa à Paris Félicie Eugénie Palichelle le .

Il est fait chevalier de la Légion d'honneur le 12 janvier 1935.

Travaux
Passionné de mécanique, il travailla sur les automobiles et les canots à vapeur.
Les chantiers navals militaires de Nantes utilisèrent ses expérimentations dans la mécanique des bateaux à vapeur pour la création du premier contre-torpilleur de la marine française, le "Lansquenet".

Distinctions 
Il reçut les Palmes académiques en 1908 et fut fait chevalier de la Légion d'honneur en 1935. Une place d'Angers porte son nom.

Sources et bibliographie

Notes et références 

Inventeur français
Naissance en septembre 1866
Décès en novembre 1948
Maurice
Décès à 82 ans
Chevalier de la Légion d'honneur
Élève du lycée Saint-François-Xavier
Décès à Angers